Атлетски митинг у Цириху 2018. одржан је 29. и 30. августа 2018. године на Стадиону Лецигрунд у Цириху. Ово је тринаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Занимљивости 
У трци на 3.000 метара са препрекама такмичар из Кеније Консеслус Кипруто је трчао без једне патике која му спала у току трке и победио.

Сатница 

.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 21:11.

Ветар 0,0 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 20:04.

1.500 м 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 20:48.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 21:44.

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 20:24.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 20:45.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 19:40.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 18:45.

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 20:40.

Ветар -0,5 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 20:13.

5.000 м 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 21:20.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 21:02.

Скок увис 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 18:35.

1 Повукао се са такмичења

Скок мотком 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 18:50.

Троскок 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 18:25.

1 Повукла се са такмичења

Бацање копља 
Такмичење је одржано 30. августа 2018. године у 19:05.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати
 Комплетни резултати такмичења у ДЛ у Цириху

Атлетски митинг у Цириху
ИААФ Дијамантска лига 2018.